Кнёре́нг () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Мюлуз, кантон Сен-Луи. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Юненг (округ Мюлуз).

Площадь коммуны — 4,68 км², население — 317 человек (2006) с тенденцией к росту: 356 человек (2012), плотность населения — 76,1 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 355 человек, а в 2012 году — 356 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 259 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 198 были экономически активными, 61 — неактивными (показатель активности 76,4 %, в 1999 году — 72,3 %). Из 198 активных трудоспособных жителей работали 188 человек (105 мужчин и 83 женщины), 10 числились безработными (4 мужчины и 6 женщин). Среди 61 трудоспособных неактивных граждан 21 были учениками либо студентами, 15 — пенсионерами, а ещё 25 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 139 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 353 человека. При этом медиана доходов составила 32967 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки